Jerry Mays ist der Name folgender Personen:

* Jerry Mays (Footballspieler, 1939) (1939–1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler (Kansas City Chiefs)
 Jerry Mays (Footballspieler, 1967) (* 1967), US-amerikanischer American-Football-Spieler (San Diego Chargers)